Thomas Buchanan Read (1822–1872) – amerykański malarz
 Thomas Read (1881–1962) – amerykański polityk, wicegubernator Michigan
 Bert Read, Thomas Herbert Read – angielski piłkarz, aktywny na przełomie XIX i XX wieku, zawodnik MU i MC